

Prénom 
 Zohar Argov (1955-1987), chanteur israélien.
 Zohar Manna (1939-2018), informaticien israélo-américain.

Patronyme 
 Ouriel Zohar (1952-), metteur en scène de théâtre, écrivain de pièces de théâtre, traducteur et dramaturge de nationalité israélienne.
 Uri Zohar (1935-2022), acteur et réalisateur israélien.
 Michel Bar-Zohar (1938-), historien israélien, député travailliste durant les années 1990.

Autres 
 Sefer Ha Zohar ou Zohar (זֹהַר), un des ouvrages majeurs de la Kabbale ;
 Tikounei Zohar, extrait du Zohar ci-dessus, inclus dans le rituel séfarade dont il porte parfois le nom ;
 Zohar (album), album enregistré par John Zorn et Yamantaka Eye sous le nom de Mystic Fugu Orchestra.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Patronyme hébreu
Patronyme juif